Fülöp László (1925–2020) labdarúgó (Békéscsaba)
Fülöp László (1941–2013) irodalomtörténész, kritikus
Fülöp László (1944–) nyelvész
Fülöp László (1948–) épületgépész mérnök, főiskolai tanár
Fülöp László (1949–) üzletember
Fülöp László (1959–) biológus
Fülöp László (?–) orvos, a Somogy megyei Szabadi polgármestere (1995–2002?)
Fülöp László (?–) Ericsson-díjas fizikatanár
Fülöp László (?–) rúdugró
Fülöp László (?–) sportriporter
Fülöp László (1965–) pszichológus, neurológus, belgyógyász, természetgyógyász
Fülöp László (1968–) műsorvezető
Fülöp László (1987–) táncos, koreográfus

Jegyzetek